tik, a házityúk népies elnevezése
tik(k), kényszeres tudattalan cselekvés
TIK, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának, a József Attila Tanulmányi és Információs Központnak a közkeletű betűszava